Юрий Павлович Бордолимов (; 24 января 1970, Красноводск, Туркменская ССР, СССР) — советский и туркменский футболист, защитник.

Биография 
В начале 90-х выступал в туркменских клубах «Небитчи» и «Ниса», был капитаном «Нисы».
С 1994 выступал за сборную Туркмении. Играл в отборочных играх к ЧМ-98, ЧМ-02, ЧМ-06.

В 1999 перешёл в казахстанский «Кайрат СОПФК». В новой команде успешно закрепился, стал ведущим игроком. Позже играл за «Атырау» и «Женис», «Актобе-Ленто» и «Тараз». В 2007 завершил карьеру, занялся бизнесом.

В 2008 вернулся в Туркмению, выступал за «Шагадам».

Статистика

Достижения 
 Чемпион Туркменистана 1996, 1999
 Обладатель Кубка Туркменистана 1998, Кубка Казахстана 2000, 2004
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана.
 В 1993 назван в числе лучших футболистов Туркменистана (2-е место)

См. также 
 Бордолимова, Мария Юрьевна

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Шагадам»